X32 steht für:
 X32 (Atari), Musikformat der Atari-ST-Reihe
 X32, Kurzform der schwedischen Zugbaureihe SJ X32K
 X32, digitales Mischpult von Behringer (Tontechnikhersteller)

x32 steht für:
 x32, kurz für IA-32, zur Unterscheidung von x64 für die 64-Bit-x86-Architektur
 x32 (ABI), Linux-Binärschnittstelle
 x32, Variante von PCI Express für Server und Workstations

X-32 steht für:
 Boeing X-32, US-amerikanischer Technologiedemonstrator im Joint-Strike-Fighter-Programm

X.32 steht für:
 X.32, ITU-T-Standard, um ein X.25-Netzwerk über eine Wählleitung zu verbinden

Siehe auch:
 32X